Europamästerskapet i basket för små länder 2004, officiellt 2004 European Promotion Cup, var den nionde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i Andorra och vanns av Andorra före Luxemburg och Skottland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Spel om sjundeplats

Spel om femteplats

Spel om tredjeplats

Spel om förstaplats (final)

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2004
Internationella sportevenemang i Andorra
2004 i Andorra
Basket i Andorra
Sportåret 2004